Натуральне число 1861
 1861 рік до нашої ери
 1861 рік нашої ери